Frisii of Frisi, een Germaanse stam die in de Romeinse tijd ten noorden van de Rijn leefde
Frisiavones, een Germaanse stam die in de Romeinse tijd tussen de Rijn en de Haspengouw leefde
De âlde Friezen (Nederlands: de Oude Friezen), een in de 19e eeuw geschreven lied en tevens volkslied van de Nederlandse provincie Friesland